Air Belgium (1979–2000), de luchtvaartmaatschappij van 1979 tot en met 2000
 Air Belgium (sinds 2016), de luchtvaartmaatschappij opgericht in 2016